Neugrund steht für den Namen oder ehemaligen deutschen Namen von Ortsteilen in

Österreich 
 Neugrund (Au), Ortsteil von Au (Vorarlberg), Bezirk Bregenz, Vorarlberg 

Polen
 Neugrund, Stefanowo, Piaski (Gostyń), Powiat Gostyński, Wojewodschaft Großpolen
 Neugrund, Miączynek, Skoki, Powiat Wągrowiecki, Wojewodschaft Großpolen
 Neugrund, Nowiny, Przytoczna, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus

Tschechien 
 Neugrund, Novosedlo, Žandov, Region Liberec
 Neugrund (Tal), in Holasice, Okres Brno-venkov

Weiteres
 Neugrund-Krater, Einschlagkrater in der Ostsee, Finnischer Meerbusen, Estland